Robert de Ferrières ou de Ferrers en anglais, peut se référer à plusieurs personnes de la famille de Ferrières :

 Robert de Ferrières († 1139),  comte de Derby, baron anglo-normand ;
  († v. 1160),  de Derby, noble anglo-normand ;
 Robert de Ferrières († 1279),   de Derby, rebelle.

Ainsi qu'à divers membres de la famille de Ferrières.